Rapsodie espagnole, pour deux pianos ou orchestre de Maurice Ravel (1907)
 Rhapsodie espagnole, pour piano solo de Franz Liszt (1863)
 Rapsodia española, pour piano et orchestre de Isaac Albéniz (1887)
 España, une rhapsodie pour orchestre de Emmanuel Chabrier (1883)